Греко-Католицька Богословська Академія у Львові — богословський навчальний заклад, заснований 1929 року, що тепер існує під назвою Український католицький університет.
 Греко-Католицька Богословська Академія в Ужгороді — богословський навчальний заклад на Закарпатті.